Az 1979-es magyar női kézilabda-bajnokság a huszonkilencedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Híradótechnika SK új neve BHG SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

A góllövőlista élmezőnye

Források 
A magyar sport évkönyve 1979
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu
 

N1979
Magyarno~ikezilabdabajnoksag